Рома — жіноче ім'я, розмовна та зменшувальна форма від Романа.
 Рома — богиня в античній міфології
 Ромá — самоназва, ендонім ромського народу
 «Рома» — італійський футбольний клуб з Рима
 «Рома» — фільм Альфонсо Куарона 2018 року
 ТзОВ ВКФ «Рома, Лтд» — ІТ-компанія, системний інтегратор, дистриб'ютор з головним офісом у Запоріжжі

 Рома Костянтин Сергійович (1996—2017) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.